Аргуно́вы — семья крепостных графов Шереметьевых.

 Аргунов, Иван Петрович (1729—1802) — российский художник.Его сыновья:
 Аргунов, Николай Иванович (1771 — после 1829) — российский художник.
 Аргунов, Павел Иванович (1768—1806) — архитектор.
 Аргунов, Яков Иванович (1784 — после 1830) — российский художник.

 Аргунов, Фёдор Семёнович (1733 — ок. 1768) — архитектор

См. также 
 Аргунов

Художественные династии
Шереметевы
Крепостные деятели искусства и науки
Аргуновы